

Лулінг — місто, штат Техас
 Лулінг — переписна місцевість, штат Луїзіана